Tiiu est un prénom féminin estonien célébré le 1 novembre et pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1952), femme politique estonienne
 (née en 1945), major-générale américaine
Tiiu Kirsipuu (née en 1957), sculptrice estonienne
Tiiu Kuik (née en 1987), mannequin de mode estonienne
 (née en 1958), botaniste estonienne
 (née en 1982), skieuse alpine canado-estonienne

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien